Aleksandr Ossipov est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Aleksandr Ossipov (1989-), joueur de hockey sur glace russe.
 Aleksandr Ossipov (1987-), joueur de hockey sur glace estonien.
 Alexandre Osipov, héros d'une saga historique.